Temucano puede referirse a:

 Temucano, gentilicio de quienes viven en Temuco, Chile; 
 Tito Fernández "El Temucano", cantautor chileno; o
 Temucano, diario electrónico de la ciudad de Temuco.